L'Ère Kakei est une des Ères du Japon, durant la période Époque Nanboku-chō, sous la dynastie Cour du Nord

Patronymes 
 Kazunari Kakei, auteur de bande dessinée japonais
 Watari Kakei, astronome japonais
 Jubei Kakei, personnage du manga Get Backers
 Shun Kakei, personnage du manga Eyeshield 21

Patronyme japonais